

События 
 Ок. 750 — Альфонс, зять Пелайо, правитель Астурии, отвоёвывает у арабов Галисию и Леон и провозглашает себя Альфонсом I, королём Леона и Астурии.
 Ок. 750—757 — Король Леона и Астурии Альфонс I.
 После трёхлетней борьбы с Аббасидами омейядские войска окончательно разгромлены. Халиф Марван II бежал в Египет и там погиб.
 Династия Аббасидов вступила на трон багдадских халифов.
 750—1258 — Династия Аббасидов в Арабском халифате. Столица Багдад. Происходят от Аббаса, дяди Мухаммеда.
 750—754 — Халиф Ас-Саффах (Абу-ль-Аббас ас-Саффах). Резня членов дома Омейядов и их сторонников.
 750—755 — Князь Армении Мушег II Мамиконян.

Родились 
 Лев IV Хазар
 Лев III (папа римский)

См. также